Walter Fernández, Spaans voetballer
 Walter Fernandez (Zwitsers voetballer)